Weihersmühle ist der Ortsname von:

 Weihersmühle (Großhabersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Weihersmühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Weihersmühle (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weihersmühle (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weihersmühle (Rednitzhembach), Ortsteil der Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern
 Weihersmühle (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Weihersmühle (Zapfendorf), Ortsteil des Marktes Zapfendorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Weihersmühle ist der Name von:

 Weihersmühle, ehemalige Mühle am Heinrichsbach im Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Weihermühle